Станисла́в Смирно́в:
 Смирнов, Станислав Алексеевич (1954—2009) — советский и российский экономист, член-корреспондент РАН.
 Смирнов, Станислав Константинович (род. 1970) — российский математик, лауреат Филдсовской премии.